Toppi peut désigner :

Toponyme 
 Toppi, une localité au Burkina Faso

Patronyme 

 Francesco Saverio Toppi (1925-2007), primat de Pompéi ;
 Niccolò Toppi (1607-1681), historien italien ;
 Sergio Toppi (1932-2012), auteur de bande dessinée.